Соревнования в смешанной эстафете (2×6 км / 2×7,5 км) на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 5 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015